Asiatiska mästerskapet i fotboll för damer 2022 var den 20:e upplagan av mästerskapet och spelades 20 januari–6 februari 2022 i Indien. Mästerskapet vanns av  som besegrade  i finalen med 3–2. Turneringen fungerade även som kval till VM 2023.

Kvalificerade nationer

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Ranking av grupptreor

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Playoff

Upplägget för playoffspelet berodde på s prestation, som kvalificerat sig för VM som värdnation

Tabell

Matcher

Kvalificerade för VM

Anmärkningslista

Källor 
 AFC.com

Referenser

2022 i Indien
Fotbollsåret 2022
Fotboll i Indien
2022
Sportevenemang i Indien